Тупий 

 Тупий — гірський масив в Українських Карпатах, Закарпатська область
 Тупий — гора в Українських Карпатах, Закарпатська область
Синоніми : Нерозумний , Путін , неадекватний , не дуже розумний .

Див. також 
 Тупа